Hörandner ist der Familienname folgender Personen:

 Editha Hörandner (1939–2008), österreichische Volkskundlerin
 Wolfram Hörandner (1942–2021), österreichischer Byzantinist